{{DISPLAYTITLE:C9H10}}
De molecuulformule C9H10 kan staan voor:
 Alfa-methylstyreen (2-fenylpropeen)
 Indaan
 Trans-bèta-methylstyreen (1-fenylpropeen)
 2-vinyltolueen (o-methylstyreen)
 3-vinyltolueen (m-methylstyreen)
 4-vinyltolueen (p-methylstyreen)